Абрам Гинзбург:
 Гинзбург, Абрам Моисеевич (1878—1937) — революционер-меньшевик, публицист и экономист.
 Гинзбург, Абрам Мордухович (Маркович) (1911—2000) — советский инженер и конструктор, лауреат Ленинской премии. 
 Гинзбург, Абрам Соломонович (1911—1996) — советский теплофизик.